Hyponephele fonti är en fjärilsart som beskrevs av De Sagarra 1930. Hyponephele fonti ingår i släktet Hyponephele och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
fonti